Пётр Шува́лов: 
 Шувалов, Пётр Иванович (1710—1762) — русский государственный деятель, генерал-фельдмаршал, конференц-министр, камергер, сенатор, реформатор и изобретатель.
 Шувалов, Пётр Илларионович (1928—1994) — советский рабочий-металлург в Свердловской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 Шувалов, Пётр Павлович (1819—1900) — крупный российский землевладелец и сахарозаводчик из младшей ветви Шуваловых, камергер.